Pirovano oder Piròvano ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Piròvano  (1884–1973), italienischer Ampelograph und Hochschullehrer
 Aristide Pirovano (1915–1997), italienischer Geistlicher, Prälat von Macapá
 Fabrizio Pirovano (1960–2016), italienischer Motorradrennfahrer
 Giovan Battista Pirovano (* 1937), italienischer Fußballspieler
 Laura Pirovano (* 1997), italienische Skirennläuferin